Anne Vane peut désigner :
 Anne Vane, la demoiselle d'honneur de Caroline d'Ansbach et la maîtresse de son fils Frédéric, prince de Galles ;
 Anne Vane (1726-1776), une botaniste anglaise et collectionneuse de plantes et d'insectes.